Чемпионат Союзной Республики Югославия по футболу 2002/2003 годов () — одиннадцатый и последний сезон Чемпионата СР Югославия по футболу, организованный под эгидой Футбольного союза Югославии. После преобразования Союзной Республики Югославия в Государственный союз Сербии и Черногории, было принято решение организовать новый чемпионат страны вместо прежней футбольной лиги. В турнире принимали участие 18 команд. Чемпионской титул успешно защитил столичный «Партизан». Чемпионат стартовал 8 августа 2002 года и завершился 24 мая 2003 года.

Итоги сезона 
Чемпионом Югославии (Сербии и Черногории) 2002/2003 стал белградский «Партизан», который выиграл 18-й титул чемпиона страны в своей истории. На следующий год в Кубке УЕФА Сербию и Черногорию представляли серебряный призёр «Црвена Звезда» и смедеревский «Сартид» который стал обладателем Кубка страны. Право выступать в Кубке Интертото добились бронзовый призёр ОФК и черногорская «Сутьеска». Поскольку было принято решение о сокращении числа команд-участниц высшего дивизиона Первую лигу покинули шесть клубов: «Рад», «Чукарички», «Явор», «Могрен», «Рудар» и «Раднички» из Ниша.

Клубы-участники

Результаты

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Югославии по футболу 2002/2003

Футбол в Европе в 2003 году
Футбол в Европе в 2002 году
Чемпионат Югославии по футболу
Спорт в Союзной Республике Югославии в 2002 году
2003 год в Югославии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003